Geta kan avse:

 Geta, Åland – en kommun på Åland
 Geta kyrka – en kyrka i Västergeta på Åland
 Geta (sko) (下駄) – en japansk sandal/träsko

Personer
 Geta (kejsare) (189–212), en romersk kejsare